puede referirse a:

 Tōkaidō (región), una antigua subdivisión de Japón.
 Tōkaidō (camino), una de las principales cinco rutas en Japón durante el periodo Edo.
 Tōkaidō Shinkansen, una línea de tren a alta velocidad operada por Japan Railways.